David Lodge – attore britannico
 David Lodge – doppiatore statunitense
 David Lodge – scrittore britannico